Страж:
 Страж — славянизм, заимствованное из старославянского языка слово, соответствующее исконно русскому «сторож».
 «Страж» — персонаж комиксов Marvel.
 «Страж» () — мистический роман английского писателя Чарльза Маклина, 1982 года.
 «Страж» () — американский фильм ужасов.
 «Страж» — паровая шхуна Балтийской крейсерской таможенной флотилии.

Фамилия 
 Страж, Наум Соломонович (Наумов-Страж, 1898—1957) — советский кинооператор, сын С. Н. Стража.
 Страж, Соломон Наумович (1870—1934) — русский и советский скульптор, резчик по дереву.

См. также